Арно́льд Константи́нович Ме́ри (; 1 июля 1919, Таллин — 27 марта 2009, там же) — советский и эстонский государственный и общественно-политический деятель, ветеран Великой Отечественной войны, первый председатель Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни Эстонии. Первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза. С 1945 по 1949 год первый секретарь ЦК ЛКСМ Эстонской ССР, в 1951—1956 гг. исключён из партии и лишён звания Героя Советского Союза. После восстановления работал первым заместителем министра просвещения ЭССР.

В последние годы жизни обвинялся прокуратурой Эстонии в преступлениях против человечности (соучастии в геноциде) из-за участия в депортации эстонских граждан с острова Хийумаа. Сам Мери отрицал предъявленные ему эстонскими властями обвинения, называя их политически мотивированными и связанными с его общественной деятельностью в Антифашистском комитете. До конца своих дней Мери считал, что у эстонцев был только один выбор: встать в войне на сторону нацистов или антигитлеровской коалиции.

Биография 
Арнольд Константинович Мери родился в Таллине в семье служащего. Отец, Константин Оттович Мери (1889-1975), по национальности эстонец, мать — Ольга Фёдоровна Мери, урожденная Дарендорф (1895-1986) обрусевшая немка[] []. С 1926 года проживал с семьёй в Югославии, где отец работал поваром, а мать прислугой. Там же окончил русскую начальную школу и православную русско-сербскую гимназию. В 1938 году семья вернулась в Эстонию. Арнольд Мери устроился работать, однако через год был призван в эстонскую армию.

После Советской оккупации Эстонии он был избран в городской комитет комсомола Таллина. Ему было поручено создавать комсомольские организации в армии. После преобразования армии в 22-й стрелковый корпус, он был назначен заместителем политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи.

На фронтах Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года, приняв первый бой в районе города Порхов Псковской области. 17 июля 1941 года противник, форсировав реку Шелонь, начал наступление на город Дно. На батальон был сброшен десант. В тяжёлых условиях, когда началось бегство бойцов, Арнольд Мери остановил их и организовал оборону. В бою он был четырежды ранен (в правую руку, в колено, в бедро, в грудь), но продолжал командовать. Планы противника по выходу к шоссе «Порхов — Дно» были сорваны.
Мери стал первым эстонцем, удостоенным звания Героя Советского Союза, которое было ему присвоено 15 августа 1941 года за действия в этом бою.

После излечения Арнольд Мери учился в Московском военно-инженерном училище. Узнав о формировании эстонских воинских частей, обратился с рапортом о переводе в них. Был назначен комсоргом стрелкового полка 249-й Эстонской стрелковой дивизии, затем помощником начальника политотдела дивизии по работе среди комсомольцев и молодёжи, с осени 1942 года и до конца войны — помощником начальника
политотдела 8-го Эстонского стрелкового корпуса по комсомольской работе.

В июне 1945 года Арнольд Мери был демобилизован из армии и направлен на родину, где его избрали первым секретарём ЦК комсомола Эстонии. В 1949 году он поступил в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Тогда же направлен на остров Хийумаа в качестве партийного уполномоченного для проведения депортаций, что впоследствии послужило основанием для обвинения его в причастности к преступлениям против человечности.

В 1951 году по доносу его исключили из ВПШ за то, что он просил пересмотреть дела ряда ссыльных эстонцев. А. К. Мери был лишён звания Героя Советского Союза и других государственных наград указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1952 года. Он уехал с семьёй в Эстонию и работал столяром, а после переехал в Горно-Алтайск. В 1956 году после XX съезда КПСС он был реабилитирован и ему вернули звание Героя Советского Союза. Он закончил ВПШ и работал преподавателем политэкономии в Горно-Алтайском педагогическом институте.

С 1960 года Арнольд Мери работал в Эстонии на руководящих должностях, был первым заместителем министра просвещения Эстонской ССР. Был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР. В 1979 году он стал председателем президиума Эстонского общества дружбы и культурных связей с зарубежными государствами. На пенсию Арнольд Мери ушёл в 1989 году. С двоюродным братом, президентом Эстонии, Леннартом Мери, Арнольд почти не общался, считая, что они очень разные — и по характеру, и по мировоззрению. До своей смерти Арнольд Мери возглавлял Антифашистский комитет Эстонии.

Судебное преследование 

В августе 2007 года прокуратурой Эстонии против Арнольда Мери было возбуждёно уголовное дело по обвинению в организации и участии в депортации жителей острова Хийумаа в марте 1949 года. По официальной версии прокуратуры, Мери лично отвечал за депортацию 251 жителя острова и принимал активное участие в организации акции. Это деяние было квалифицировано эстонскими правоохранителями как соучастие в геноциде, хотя такая квалификация так и не получила поддержки международного сообщества. По данным следствия, при участии Мери были высланы 13 престарелых людей в возрасте старше 75 лет, из которых 11 умерли, а также более 60 детей в возрасте до 12 лет. Суд над Мери был инициирован когда ему было 88 лет. Отсрочка в правосудии была вызвана продолжительной советской оккупацией.

По утверждению эстонской газеты Postimees, около 10 часов утра 25 марта организаторы депортации явились в больницу за 22-летней Ыйе Ояээр () и её родившейся накануне вечером дочкой. По словам журналиста газеты, жившая в 2007 году на Хийумаа в доме престарелых Ыйе Ояээр, дочь которой умерла в Сибири через полтора года после депортации, утверждала, что именно Арнольд Мери, несмотря на протесты русского врача, увёз её с собой. Сам Мери утверждает, что его миссией было лишь наблюдение за соблюдением при депортации законности и пресечение злоупотреблений. 28 апреля 2009 года Пярнуский уездный суд прекратил уголовное дело в отношении Арнольда Мери в связи со смертью последнего.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило протест против процесса Мери, назвав его «нечистоплотной затеей» и «постыдным судилищем» невзирая на все тяжести уголовных преступлений сталинского режима.

Арнольд Мери умер в своём доме в Таллине 27 марта 2009 года от рака лёгких. Похоронен в Таллине на .

28 марта 2009 года, по указу президента России Дмитрия Медведева, посмертно награждён орденом Почёта.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 513
 два ордена Ленина (1941, 28.10.1948)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Орден Почёта (28 марта 2009 года, Россия, посмертно) — за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание, противодействие фальсификации итогов Второй мировой войны;
 медали
 Почётный гражданин города Порхов (Псковская область)

О своей награде Арнольд Мери заявил следующее: «Мне нечего бояться, я ни перед кем ни в чём не виноват. А Золотую Звезду я действительно сейчас ношу даже чаще, чем во времена Советского Союза… А сегодня я просто обязан носить свою награду. Это — моя дань памяти тем, кто воевал рядом со мной. По-иному не умею!»

Литература 
«Арнольд Мери: последний эстонский герой». Москва: Impressum, SKP-Media, 2009. ISBN 978-9949-18-456-9.

Память 
 В мае 2008 года комиссия по переименованию при мэре Горно-Алтайска приняла решение переименовать одну из улиц в честь Мери.В городе Порхове есть улица Арнольда Мери.
 Руководство Порховского района Псковской области приняло решение присвоить имя Арнольда Мери средней школе в деревне Полоное, где в июле 1941 года располагался штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии. Мери руководил обороной штаба.
 Антифашистский комитет Эстонии принял решение присвоить организации имя Героя Советского Союза полковника Арнольда Мери.
 7 мая 2009 года в посольстве России в Эстонии состоялся вечер памяти Арнольда Мери. На вечере была представлена книга Галины Сапожниковой «Арнольд Мери: последний эстонский герой», в основе которой — многочисленные интервью, а также воспоминания о нём его друзей и сподвижников. Кроме книги, на встрече состоялся также премьерный показ документального фильма «Подвиг длиною в 70 лет», представленный студией AB Media Group.
 Памятные знак Арнольду Мери установлены:
 у деревни Полоное Порховского района Псковской области;
 на месте боя (июля 1941 года), в 2 км от деревни Могилицы на пересечении трассы Порхов — Дно с дорогой Дно — Искра (в Дновском районе Псковской области, 21 сентября 2018); знак представляет собой поклонный крест с мемориальной доской.

Примечания

См. также 
 Василий Кононов

Литература 
 Гаспль И. Рубеж атаки // Молодые герои Великой Отечественной войны. — М.: Молодая гвардия, 1970. — С. 490—509.
 
 Эстонский биографический словарь. — Таллин, 2002.

Ссылки 

 Известия. Ру: Последний герой Эстонии Часть первая, Часть вторая.
 Интервью И. Вершинина с Арнольдом Мери.
 Последний герой. Интервью Галине Сапожниковой.
 В чём обвиняют Арнольда Мери, и что ему грозит?
 Цыбуленко Е., В чём обвиняют Арнольда Мери?
 Эстония судит Героя Советского Союза за геноцид.
 Арнольд Мери: «Правые запугивают эстонский народ!» // Эксперт Северо-Запад, № 46 (300), 11 декабря 2006.
 «Кровавый» Мери, «Совершенно секретно».
 В Барнауле покажут фильм об Арнольде Мери.

Видео 
 Арнольд Мери. Подвиг длиною в 70 лет
 Дороже золота. Герой Советского Союза Арнольд Мери.

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Первые секретари ЦК ЛКСМ Эстонии
Коммунисты Эстонии
Военные Эстонии
Выпускники Московского военного инженерного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Восстановленные в звании Героя Советского Союза
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Умершие от рака лёгкого
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва